«С собой не унесёшь» () — эксцентрическая комедия режиссёра Фрэнка Капры, вышедшая на экраны в 1938 году. Сценарий создал Роберт Рискин на основе пьесы Джорджа Кауфмана и Мосса Харта. Лента была удостоена двух премий «Оскар» — за лучший фильм и за лучшую режиссуру, а также получила ещё 5 номинаций: лучший сценарий, лучшая актриса второго плана (Спринг Байинтон), лучшая операторская работа, лучший монтаж (Джин Хэвлик), лучшая запись звука (Джон Лайвадари).

Сюжет 
Обеспеченный Тони влюблён в бедную девушку Элис, но его смущает эксцентричное поведение семьи последней.

Тони — сын одного из самых богатых воротил бизнеса в Нью-Йорке влюблен в Алису — простую девушку секретаря и молодые хотят обвенчаться. Однако эксцентричное поведение родственников и друзей будущей невесты наводит родителей жениха на мысль, что у них с головами не все в порядке. Их дом — это клуб по интересам «городских сумасшедших».

Мать Алисы — Пенни пишет пьесы, потому что пишущую машинку когда-то доставили в их дом по ошибке. Её бездарная сестра Эсси грезит балетом и берёт уроки танца у сумасшедшего русского по имени Потап Коленков, который не прочь отобедать за чужой счет. Папа с друзьями Алисы тратит все свое время, создавая фейерверки и запуская их прямо в доме.

Но больше всех отличается эксцентричным поведением дедушка, который отказывается платить налоги по убеждениям. Весь этот балаган шумит, поёт, танцует и прыгает одновременно, под аккомпанемент губной гармоники дедушки и ксилофона мужа Эсси, мешая делать большой бизнес корпорации Энтони П. Кирби — отца Тони.

В ролях 
 Джин Артур — Элис Сикамор
 Лайонел Барримор — дедушка Мартин Вандерхоф
 Джеймс Стюарт — Тони Кирби
 Эдвард Арнольд — Энтони П. Кирби
 Миша Ауэр — Потап Потапович Коленков
 Энн Миллер — Эсси Кармайкл
 Спринг Байинтон — Пенни Сикамор
 Сэмюэл С. Хиндс — Пол Сикамор
 Г. Б. Уорнер — Рэмси
 Даб Тейлор — Эд Кармайкл
 Доналд Мик — Поппинс
 Хэлливел Гоббс — Де Пинна
 Мэри Форбс — миссис Кирби
 Лилиан Ярбо — Риба
 Эдди Андерсон — Дональд
 Кларенс Уилсон — Блэкли
 Гарри Дэвенпорт — судья
В титрах не указаны
 Роберт Грейг — лорд Мелвилл
 Маргарет Манн — соседка
 Стэнли Эндрюс — адвокат Кирби при предъявлении обвинения
 Ирвинг Бейкон — Генри, старший официант
 Лестер Дорр — репортёр

Примечания 

Фильмы США 1938 года
Кинокомедии 1938 года
Кинокомедии США
Фильмы-мелодрамы США
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации пьес
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы — лауреаты премии «Оскар»
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов